Tiquina ist der Name für folgende geographische Orte:
 Straße von Tiquina – eine Landenge im Titicacasee in Bolivien
 San Pablo de Tiquina – eine Ortschaft am Titicacasee in Bolivien
 San Pedro de Tiquina – eine Ortschaft am Titicacasee in Bolivien